Anapelo puede referirse a:
El nombre común de la planta Aconitum napellus.
El nombre común de la planta Aconitum vulparia.
El nombre común de la planta '''Apium nodiflorum.